Theodor Hagen henviser til blandt andre:

 Theodor Hagen (komponist) (1823–1871) – tysk komponist
 Theodor Hagen (kunstner) (1842–1919) – tysk maler